La finesse est la propriété de quelque chose de fin, un adjectif qui marque une pureté, une qualité, une sensibilité, une habileté, développées. Le terme peut faire référence à :
 la finesse, le rapport de la portance sur la traînée d'un aérodyne en aérodynamique ;
 la finesse d'un interféromètre caractérise son pouvoir de résolution en optique ;
 la finesse du sable intervient dans la composition des bétons ;
en mathématiques :
 la finesse d'une relation, d'autant plus grande qu'elle relie moins de points,
 la finesse d'une topologie, d'autant plus grande qu'elle comporte plus d'ouverts,
 la finesse d'un maillage.
 Finesse, chanson de Bruno Mars (2016).